Бару — фамилия.

Известные носители:

 Бару, Илья Витальевич (1917 —) — советский журналист.
 Бару, Мирон Иосифович (1907 — 1998) — украинский правовед.
 Бару, Михаил Борисович (род. 1958) — российский химик, поэт, переводчик, писатель-прозаик.
 Бару, Пьер (1934—2016) — французский актёр, певец и музыкант.
 Бару, Франсуа (род. 1955) — французский гребец-байдарочник.

Топоним 
 Бару — вулкан в Панаме, высшая точка страны, самый высокий вулкан на юге Центральной Америки.
 Бару-ан-Ож — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.